Municipio de Wilson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilson (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Wilson (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Wilson (condado de Pope, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Wilson (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Wilson (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Wilson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Wilson (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Wilson (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Wilson (condado de DeWitt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeWitt.
 Municipio de Wilson (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Wilson (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Wilson (condado de Lane, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lane.
 Municipio de Wilson (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Wilson (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Wilson (condado de Alpena, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alpena.
 Municipio de Wilson (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Wilson (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Wilson (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Wilson (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Wilson (condado de Audrain, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Audrain.
 Municipio de Wilson (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Wilson (condado de Gentry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Gentry.
 Municipio de Wilson (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Wilson (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Wilson (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.